Чемпионат Коста-Рики по шахматам проводится с 1927 года. С 1937 года соревнование является ежегодным.

Лидером по количеству побед в чемпионатах является Б. Гонсалес Акоста, выигравший 15 турниров. 8 побед у Р. Шарпантье.

Первый женский чемпионат был проведен в 1938 г., следующий — в 1977 г. Регулярно женские турниры проводятся с 1990 г.

Хронологическая таблица

Мужские чемпионаты

Женские чемпионаты

Примечания 

Коста-Рика
Спортивные соревнования в Коста-Рике